Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 Boże Ciało – polski film, dramat psychologiczny z 2019 roku w reżyserii Jana Komasy

Zobacz też 
 Najświętszy Sakrament